Achis (Gat), Filistijns stadsvorst van Gat (11e eeuw)
Ikausu of Achis, Filistijns stadsvorst van Ekron (7e eeuw)